Відомі носії:
 Щербак Микола Миколайович (1927—1998) — український зоолог, герпетолог, природоохоронець, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР.
 Щербак Микола Петрович (1924) — український геолог, Академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, двічі лауреат Державної премії України.
 Щербак Микола (маляр) (1895) — маляр, реставратор і консерватор родом з Катеринослава.
 Щербак Микола (письменник) (1916—2010) — український поет, літературознавець, журналіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок